Platycypha är ett släkte av trollsländor. Platycypha ingår i familjen Chlorocyphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Platycypha